O Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil, ou SCODB, foi a primeira entidade da Ordem DeMolay no Brasil, fundada em 12 de Abril de 1985. Idealizado pelo maçom Alberto Mansur, responsável por trazer a Ordem DeMolay para o Brasil, foi o Supremo Conselho com mais tempo de existência contínua no mundo, somando mais de 110.000 jovens iniciados.

Em 8 de Dezembro de 2019 a entidade assinou acordo de unificação com o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil (SCODRFB) criando o Supremo Conselho DeMolay Brasil (SCDB).

História 

O maçom Alberto Mansur conheceu a Ordem DeMolay através da leitura de The New Age - Junho 1969, um comemorativo do cinquentenário da Ordem. Acreditando que ela viria a preencher uma lacuna na Maçonaria brasileira, ele entrou em contato com o Supremo Conselho Internacional (ISC) para obter informações sobre como trazê-la para o Brasil. Após 10 anos, em 16 de agosto de 1980, é fundado o Capítulo Rio de Janeiro nº 001, tendo como primeiro Mestre Conselheiro seu filho, Jorge Alberto Mansur.

Após 5 anos e a fundação de mais 25 Capítulos, o Supremo Conselho Internacional, através de seu Grande Mestre, outorgou em cerimônia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Carta Constitutiva para Instalação do Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil. Sua sede foi definida como sendo na própria cidade do Rio de Janeiro, junto ao Supremo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para a República Federativa do Brasil, onde Alberto Mansur ocupava o posto de Soberano Grande Comendador.

Expansão e Divisão 

Entre 1985 e 2004, sob a gestão de Alberto Mansur, o SCODB fundou 619 Capítulos. No entanto, gradativamente, houve pressão para que Alberto Mansur renunciasse e permitisse eleições para o cargo. Fazendo contra Mansur acusações de desvio de dinheiro, uma comitiva de membros da CMSB visitou os Estados Unidos, entrando em contato com o DeMolay International (DI) e requisitando o direito para dirigir a Ordem no Brasil, sob a condição de filiação à entidade. Desta forma, em 06 de julho de 2004, o SCODRFB foi fundado e o reconhecimento do DI foi retirado do SCODB.

Foi caçada a Carta Constitutiva e direito de uso da marca DeMolay do SCODB devido o mesmo fundar sobre live e espontanea vontade outros Supremos Conselhos na América do Sul, situação que não estava dentro do contrato firmado com o Supremo Conselho Internacional de uso da marca.

Em seguida, um processo para determinar o detentor da marca DeMolay no país se iniciou e o registro do SCODB no INPI, embora renovado, foi colocado sob júdice, devido ao processo judicial.

Desde então, algumas tentativas de reaproximação extrajudicial foram tentadas, oito ao total, sem sucesso no cenário nacional.

Questões Juridicas 
Quando recebeu sua carta constitutiva do International Supreme Council, que o declarou "Como um Supremo Conselho DeMolay independente e soberano", cabendo "ao dito Supremo Conselho do Brasil exclusividade sobre a Ordem DeMolay em todo território do dito Brasil".  A partir de 2004, teve o reconhecimento retirado pelo DeMolay International, o novo órgão criado para gerir o International Supreme Council, que o considera ilegal e ilegítimo. Alguns consideram que este deveria buscar o reconhecimento daquele, e não o contrário. A ideia do DeMolay International foi voltar a ter soberania sobre a Ordem no Brasil, reconhecendo o então recém criado  Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil, como seu representante no Brasil, que possui autonomia, independência e soberania, não sendo subordinado do DeMolay International, por terem o título de Supremo Conselho, possuem autonomia no Brasil para trabalharem.  O Problema é que a ordem DeMolay brasileira crescia em números. Em âmbito nacional, o SCODB disputa judicialmente contra o Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil o direito da marca DeMolay, tendo o processo movido pelo SCODB contra o SCODRFB já sido finalizado, com o trânsito em julgado a favor do SCODRFB, e processo movido pelo SCODRFB contra o SCODB sido julgado em 1ª Instância a favor do SCODRFB. Entre as entidades maçônicas, o SCODB é reconhecido pelo GOB, pela Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro, pelo Grande Oriente da Paraíba, pelo Grande Oriente do Rio Grande do Sul, pelo Grande Oriente de Santa Catarina, pelo Grande Oriente de Mato Grosso do Sul, pelo Excelso Conselho da Maçonaria Adonhiramita, pelo Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito e pelo Grande Priorado do Brasil, não sendo reconhecido oficialmente pela maioria das Obediências filiadas à CMSB ou à COMAB.

Diretoria Atual 

De acordo com seu Regulamento Geral, a Diretoria do SCODB se divide em:

 Diretoria Executiva Nacional:
 : Grande Mestre Nacional
 : Grande Mestre Nacional Adjunto
 : Grande Secretário
 : Grande Tesoureiro

 Diretoria Diretiva da Assembleia Geral
Superior Tribunal de Justiça DeMolay
Superior Conselho Fiscal
Gabinete Nacional da Liderança Juvenil:
 : Mestre Conselheiro Nacional
 : Mestre Conselheiro Nacional Adjunto

Maçonaria
Ordem DeMolay
Organizações maçónicas
Organizações juvenis